Евгений Ковалёв: Ковалёв, Евгений (род. 1955) — советский легкоатлет-спринтер.
 Ковалёв, Евгений Александрович (род. 1989) — российский шоссейный и трековый велогонщик.